Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1974, die fünfzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 16. und 27. Oktober 1974 in La Paz, Bolivien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die zum achten Mal, zum sechsten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt wurden 21 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1974. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1974 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in La Paz
Basketballveranstaltung 1974
Sudamerikameisterschaft der Damen 1974